

Collegamenti esterni 
 

Vincitori di medaglia d'argento olimpica per la Norvegia
Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per la Norvegia